21-й чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди мужчин прошёл 2-5 июня 1994 года в Праге (Чехия). В нём приняли участие 129 гимнастов из 28 стран. Это был первый чемпионат Европы, в программу которого вошло командное многоборье.

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Результаты на сайте Федерации спортивной гимнастики России
 Полные результаты в индивидуальном многоборье
 Полные результаты в отдельных упражнениях

1994
Международные спортивные соревнования в Праге
Июнь 1994 года
спортивная гимнастика
Спорт в Чехии в 1994 году